Nikefor I., bizantski car
Nikefor II. Foka, bizantski car
Nikefor III. Botanijat, bizantski car